Maranyà és una entitat de població del municipi baixempordanès de la Tallada d'Empordà. El 2005 tenia 31 habitants.
Al lloc de Maranyà, s'hi han localitzat restes d'època romana.
Al punt més alt del poble s'hi troba l'església de Sant Esteve de Maranyà, romànica del .

Entitats de població del Baix Empordà
La Tallada d'Empordà